Sergio Escudero ist der Name folgender Personen:

* Sergio Escudero (Fußballspieler, 1989) (* 1989), spanischer Fußballspieler

 Sergio Daniel Escudero (* 1983), argentinischer Fußballspieler